Али Гейдар Ибишович Ширвани (Мустафабеков) (1896—1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Марийского обкома КПСС (1930—1935).

Биография 
Родился в городе Тегеран (Иран). По национальности азербайджанец. Образование высшее. Член ВКП(б).

 В 1923—1924 — ответственный редактор журнала «Вестник ЦИК СССР».
 В 1924—1926 — ответственный редактор издания «Собрание постановлений и узаконений ЦИК и СНК СССР».
 В 1926—1927 слушатель общеобразовательных курсов (Москва), окончил 4 курса Московского коммерческого института, слушатель Курсов марксизма при Коммунистической Академии.
 В 21 октября 1927 году ответственный секретарь Организационного бюро ЦК КП(б) Узбекистана по Таджикской АССР.
 В 1927 году — 3 февраля 1929 году — ответственный секретарь Таджикского областного комитета КП(б) Узбекистана.
 В 1929 году — инструктор Нижегородского краевого комитета ВКП(б).
 В 1930-1934 — 1-й секретарь обкома ВКП(б) Марийской автономной области.
 Исключен из партии в 1935.
 Перед арестом — председатель правления артели «Сатурн» Мособлигрушсоюза; жил в Москве (ул. Маросейка, д. 13, кв. 58).

Арестован 21.02.1938 года. Приговорен ВК ВС СССР 26.04.1938 к ВМН («участие в националистической организации», «шпионаж»).

Расстрелян в тот же день. Место захоронения — Московская обл., Коммунарка.

Реабилитирован 06.10.1956 года ВК ВС СССР.

Примечания

Литература 
 РГАСПИ: Ф. 17, Оп. 9, Д. 2058
 ГОПАНО: Ф. 2, Оп. 3 к/ч, Д. 437, Л. 155; Ф. 140, Оп. 1, Д. 227
 «Марийская деревня» № 75 от 30.5.1930
 
 

Первые секретари Марийского обкома КПСС
Народные комиссары Азербайджанской ССР
Министры иностранных дел Азербайджана
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Революционеры Ирана
Казнённые политики
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Первые секретари областных и окружных комитетов КП Узбекистана